

31 марта 

 Алескеров, Агаселим Керим оглы (86) — советский и азербайджанский экономист, директор Института экономики Национальной академии наук Азербайджана (1989—1998), член-корреспондент НАНА (1989) .
  (81) — болгарская писательница и киносценарист, жена литературного критика Ефрема Каранфилова и мать спортивного журналиста Ефрема Ефремова .
 Ладанов, Борис Иванович (81) — советский государственный деятель, председатель исполнительного комитета Сыктывкарского городского совета народных депутатов (1974—1984) .
 Поттер, Филип (81) — религиозный деятель Доминики и международного экуменического движения, генеральный секретарь Всемирного совета церквей (1972—1984) .
  (84) — австралийский деятель культуры, директор Национальной галереи Австралии (1990—1997) .
  (74) — немецкий предприниматель, сооснователь компании SAP .
 Шарон, Ральф (91) — американский пианист .
 Шойер, Михель (87) — западногерманский гребец-байдарочник, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр .

30 марта 
 Герасимов, Василий Маркович (59) — российский сценарист .
 Дитль, Гельмут (70) — немецкий режиссёр, номинант на премию «Оскар» (1993) .
 З’Дар, Роберт (64) — американский актёр .
 Кутателадзе, Геннадий Платонович (83) — советский и киргизский архитектор, заслуженный архитектор Киргизской ССР (1974) .
 Риттер, Престон (65) — американский музыкант, ударник группы The Electric Prunes .
 Садыков, Маматбек (69) — советский и киргизский архитектор и художник, один из авторов государственного флага Киргизии .
 Слайфер, Роджер (60) — американский писатель комиксов, один из создателей персонажа Лобо (DC Comics) .
 Торгерсен, Пол (83) — американский деятель образования, президент Политехнического университета Виргинии (1993—2000) .
 Тулинцев, Александр Семёнович (89) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943) .
 Хаутен-Груневельд, Ингрид ван (93) — нидерландский астроном .
 Чекулаев, Анатолий Александрович (78) — советский и российский поэт .

29 марта 
 Абдуллаханов, Джонрид Мухитдинович (86) — советский и узбекский писатель .
 Делявский, Василий Евстафьевич (50) — советский и российский артист цирка, театра и кино («Последний из Магикян») .
 Искандарян, Хачатур Мартиросович (92) — советский и армянский скульптор, народный художник Республики Армения (2011) .
 Корганов, Томас Иосифович (89) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Коренман, Яков Израильевич (79) — советский и российский химик, профессор кафедры аналитической химии Воронежского государственного университета, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1995)  .
 Меркель, Майя Максовна (87) — советский и российский кинорежиссёр-документалист, сценарист, оператор, писатель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001) .
 Пранцкунас, Гедиминас (71) — советский и литовский актёр театра и кино, театральный режиссёр, директор Клайпедского драматического театра (с 2001)  .
  (56) — итальянский кинорежиссёр, киносценарист и журналист .
 Степанов, Алексей Михайлович (67) — советский и российский дирижёр (Большой театр (1977—2005), Национальный филармонический оркестр России (2006—2012)), заслуженный артист Российской Федерации (1994) .
 Фёдоров, Вадим Дмитриевич (80) — советский и российский эколог-гидробиолог, заведующий кафедрой гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1996 года), доктор биологических наук, заслуженный профессор Московского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Шелеф, Ури (43) — израильский баскетболист, директор баскетбольного клуба «Хапоэль» (Тель-Авив) .

28 марта 

 Буччеллати, Джанмария (86) — итальянский бизнесмен, основатель ювелирного бренда Buccellati .
 Курумова, Инесса Алимовна (78) — советская и российская актриса театра и кино, артистка Дагестанского русского драматического театра им. М. Горького, народная артистка Российской Федерации (2005), дочь актёров Алима Курумова и Барият Мурадовой, сестра художницы Беллы Мурадовой .
 Никитин, Владимир Анатольевич (историк) (71) — советский и российский фотограф, заведующий кафедрой визуальной журналистики и дизайна периодических изданий факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета .
 Норак, Альберт (86) — советский эстонский государственный деятель, министр финансов Эстонской ССР (1967—1979) .
 Ондржичек, Мирослав (80) — чешский кинооператор .
 Орловский, Ежи (90) — польский футболист .
 Снегур, Яков Иванович (87) — ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, член Союза журналистов России, ветеран журналистики .
 Стивенсон, Рональд (87) — британский композитор и пианист .
  (93) — американский режиссёр кино и театра («Босиком по парку», «Цветок кактуса»), трёхкратный лауреат премии «Тони» (1977, 1983, 1985) .
 Фэйрбёрн, Джим (87) — канадский хоккеист, обладатель золотой медали чемпионата мира в ФРГ (1955) .

27 марта 

  (24) — канадский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр в Лондоне (2012) .
 Батталья, Рик (88) — итальянский актёр  .
 Бойко, Юрий Евгеньевич (69) — советский и российский инструментовед, музыкант-исполнитель, композитор, старший научный сотрудник сектора инструментоведения Российского института истории искусств .
 Веселов, Андрей Анатольевич (40) — российский и казахстанский хоккеист с мячом, бронзовый призёр чемпионата мира (2005) .
 Гулин, Алексей Владимирович (73) — советский и российский математик, профессор, заведующий кафедрой вычислительных методов факультета ВМК МГУ (с 2008 года) .
 Загидуллин, Фарит Хабибуллович (62) — советский и российский юрист, заместитель прокурора Республики Татарстан (2000—2015), почётный работник прокуратуры Российской Федерации .
 Занис, Ян Семёнович (80) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации (2000) .
 Казимиров, Лев Иванович (85) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской хирургии Нижегородской медицинской академии (1982—1999) .
 Кросби, Би Джей (63) — американская актриса и певица .
  (93) — индийский политик, главный министр Мизорама (1978, 1979—1984)  .
 Сиахпутра, Ольга (32) — индонезийский актёр и певец, семикратный лауреат премии Panasonic Gobel Awards (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), двукратный лауреат премии Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Awards (2009, 2011) 
 Сигурдсен, Гертруда (92) — шведский государственный деятель, министр социальных дел (1985—1989) (о смерти объявлено в этот день) .
  (54) — японский композитор .
 Троянович, Мате (84) — югославский гребец, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Фальчи, Карлос (70) — американский дизайнер аксессуаров .
 Хандли, Род (80) — американский баскетболист .
 Шук, Вальтер (94) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста Железного креста с дубовыми листьями .
 Юсупова, Тути (134) — самый старый неверифицированный житель Узбекистана .

26 марта 

 Бауэр, Фридрих Людвиг (90) — немецкий математик и компьютерный учёный, соавтор теоремы Бауэра — Файка, награждённый медалью «Пионер компьютерной техники» (1988) .
 Бекжанов, Гинаят Рахметуллич (88) — советский и казахстанский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1984) .
 Вихрова, Наталья Викторовна (66) — советская и российская театральная актриса и педагог, заслуженная артистка Российской Федерации (1998) .
 Георгиева, Цветомира (33) — болгарская автогонщица, участница серии IRC .
 Дынха IV (79) — католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока .
 Ирвин, Альберт (92) — британский художник .
 Каппаров, Нурлан Джамбулович (44) — казахстанский государственный деятель и предприниматель, министр окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (2012—2014); сердечный приступ .
 Крыжановский, Тарас Алексеевич (34) — российский лыжник-паралимпиец, чемпион зимних Паралимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002), двукратный чемпион и серебряный призёр зимних Паралимпийских игр в Турине (2006) .
 Ренборн, Джон (70) — британский гитарист (Pentangle) .
 Роша, Луиш Мигел (39) — португальский писатель .
 Транстрёмер, Тумас (83) — шведский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (2011) .
 Трофимов, Юрий Андреевич (74) — советский и российский мультипликатор («Волшебник Изумрудного города»), художник кино («Воротилы») .

25 марта 

 Беляев, Евгений Иванович (76) — советский и российский специалист по истории философии, метафилософии, философии языка и философской лингвистике, доктор философских наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского .
 Гаррани, Иво (91) — итальянский актёр («Подвиги Геракла», «Ватерлоо») , .
 Гофф, Мартин (91) — британский писатель, основатель Букеровской премии .
 Мударисов, Миннегали Закирович (68) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер РСФСР (1989) (о смерти стало известно в этот день) .
  (53) — испанский актёр-комик, режиссёр .
 Нита Рая (99) — французская танцовщица и актриса .
 Суарт, Рон (94) — английский футболист и тренер, бывший центральный защитник футбольных клубов «Блэкпул», «Блэкберн Роверс» и «Уиган Атлетик» .

24 марта 

  (86) — израильский государственный и политический деятель, публицист, дипломат; рак .
 Агафонов, Сергей Иванович (61) — советский и российский футболист, нападающий клуба «Рубин» (1978—1980) .
 Барачи, Нико (57) — швейцарский бобслеист и скелетонист, серебряный призёр чемпионатов мира по бобслею и скелетону (1982 и 1989) .
 Бен Салем, Монсеф (62) — тунисский государственный деятель, министр высшего образования (2011—2014) .
 Бердигалиева, Роза Амангалиевна (69) — советский и казахстанский библиотечный работник и общественный деятель, президент Библиотечной ассоциации Казахстана (с 1998 года), заслуженный деятель Казахстана (1995)  .
 Бережной, Николай Фёдорович (76) — советский и украинский художник, народный художник Украины (2008) .
 Брыжак, Олег (54) — советский и немецкий оперный певец (баритон), солист Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф) (с 1996 года); авиакатастрофа .
 Кленденин, Скотт (47) — американский музыкант, гитарист группы Death (1996—2001) .
 Клиндюк, Анатолий Михайлович (75) — советский и российский организатор сельскохозяйственного производства, директор учебного хозяйства Тюменской сельскохозяйственной академии (с 1973 года), заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1994) .
 Коротков, Анатолий Павлович (68) — советский и российский юрист, руководитель Главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник юстиции (2012), заслуженный юрист Российской Федерации (2007) .
 Лубиц, Андреас (27) — второй пилот авиакомпании Germanwings, подозреваемый в преднамеренном крушении самолёта A320 
 Магомедрагимов, Руслан Магомедкасумович (45) — российский дагестанский общественный деятель, активист движения «Садвал» (тело найдено в этот день) .
 Пробст, Альберт (83) — немецкий государственный деятель, статс-секретарь министерства исследований и технологий ФРГ (1982—1991) .
 Раднер, Мария (33) — немецкая оперная певица (контральто); авиакатастрофа .
 Степануха, Евгений Александрович (59) — советский футболист, нападающий клуба «Сокол» (1978—1980), футбольный арбитр .
 Усенко, Николай Витальевич (87) — советский военачальник, член Военного совета — начальник Политического управления Краснознамённого Северного флота (1980—1985), вице-адмирал (1978), Герой Советского Союза (1966) .

23 марта 

 Бальди, Джан Витторио (84) — итальянский режиссёр, сценарист и продюсер («Свинарник») .
 Гоцуленко, Владимир Николаевич (71) — украинский поэт, сценарист .
 Дуглас, Рой (107) — британский композитор и пианист .
 Егиков, Игорь Андреевич (79) — советский и российский композитор.
 Кам, Серен (93) — нацистский преступник периода Второй мировой войны .
 Котолымов, Сергей Александрович (63) — советский и российский яхтсмен, мастер спорта СССР, участник Онежской регаты .
 Ли Куан Ю (91) — сингапурский государственный деятель, премьер-министр Сингапура (1959—1990), один из создателей сингапурского «экономического чуда» .
 Рутман, Александр Михайлович (64) — советский и российский физик и книгоиздатель .
 Сеймур, Алан (87) — австралийский драматург и сценарист .
 Хардман, Кристофер (Lil' Chris) (24) — британский певец, автор песен и актёр .
 Элдер, Эрберту (84) — португальский поэт .

22 марта 

  (67) — венесуэльский актёр и театральный режиссёр .
 Арканов, Аркадий Михайлович (81) — советский и российский писатель-сатирик, драматург .
  (91) — немецкий футболист и тренер .
 Джанибекян, Карен Гургенович (77) — советский и армянский актёр театра и кино, народный артист Республики Армения (2010) .
 Куваев, Евгений (58) — советский и российский художник-авангардист .
 Марзу, Клаудио (74) — бразильский актёр («Воздушные замки», «Женщины в любви») .
 Мескин, Амнон (80) — израильский актёр и режиссёр .
 Пиштянек, Петер (54) — словацкий писатель .
 Скрибнер, Норман (79) — американский композитор, пианист и хоровой дирижёр .

21 марта 

 Агуайо Рамирес, Педро (35) — мексиканский лучадор, выступавший под именами Перро Агуайо-младший и Эль Ихо дель Перро Агуайо .
 Анашкин, Николай Терентьевич (85) — бригадир монтажников строительного управления № 3 треста № 25 (Куйбышевская область), Герой Социалистического Труда (1966) .
 Бакут, Исайя (67) — нигерийский военный губернатор штата Бенуэ (1986—1987) .
 Беднарик, Чак (89) — американский футболист .
 Брей, Бетти (83) — американская пловчиха, двукратная чемпионка Панамериканских игр (1951, 1955) .
 Добрев, Милен (35) — болгарский тяжелоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Афинах (2004), чемпион мира (2003) (о смерти стало известно в этот день) .
 Заверюха, Александр Харлампиевич (74) — российский государственный и политический деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации (1993—1997), исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Российской Федерации (1996), член-корреспондент РАСХН (1997), член-корреспондент РАН (2014) .
 Ингманн, Юрген (89) — датский гитарист, в дуэте с женой Гретой победивший на конкурсе песни Евровидение (1963) .
 Климчик, Арношт (69) — чехословацкий гандболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Король, Сергей Николаевич (58) — российский спортивный деятель, генеральный директор Ассоциации лыжных видов спорта России, первый вице-президент Федерации фристайла России .
 Куницын, Иван Георгиевич (59) — советский и российский писатель, журналист и переводчик .
 Лазарева, Людмила Георгиевна (67) — советский и российский врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации (2000) .
 Лобачёв, Николай Гаврилович (92) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), командир миномётного взвода 1-го батальона 45-й механизированной бригады, майор запаса .
 Пелтасон, Джек (91) — американский деятель образования, президент Калифорнийского университета (1992—1995) .
 Саттаров, Минибай Зайнетдинович (83) — советский и российский нефтехимик, заместитель директора завода производственного объединения «Салаватнефтеоргсинтез» (1979—1980), Герой Социалистического Труда (1966) .
 Трент, Джекки (74) — британская актриса, певица и автор песен .
 Уомбл, Уоррен (95) — американский баскетбольный тренер, главный тренер мужской сборной США по баскетболу на летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) .
 Уотсон, Альберта (60) — канадская актриса кино и телесериалов .
 Форд, Джек (67) — американский политик, мэр Толидо (2002—2005) .
 Эрни, Ганс (106) — швейцарский художник и скульптор .

20 марта 

 Барроуз, Ева (85) — австралийский общественный деятель, генерал Армии спасения (1986—1993) .
 Бэгшоу, Маргарет (50) — американская художница .
 Воленка, Петр (79) — чешский математик, один из авторов альтернативной теории множеств .
 Грауман, Уолтер (93) — американский режиссёр .
 Джеффри, Пол (81) — американский музыкант и композитор .
 Довгань, Виталий Алексеевич (72) — советский и российский артист цирка и телевидения («АБВГДейка»), режиссёр и педагог, заслуженный артист Российской Федерации (1994) .
  (49) — американская журналистка, телеведущая (); кровоизлияние в мозг .
 Конфорд, Эллен (73) — американская детская писательница .
 Лазарук, Сергей Владимирович (52) — советский и российский киновед, педагог и продюсер («Она»), первый заместитель председателя Союза кинематографистов России (с 2009 года), заведующий кафедрой киноведения ВГИКа (с 2010 года) .
 Микеладзе, Нугзар Кобаевич (56) — советский и российский журналист, заместитель главного редактора (с 1995 года) и один из основателей «Новой газеты» .
 Миколаш, Йозеф (77) — чехословацкий хоккеист, двукратный призёр чемпионатов мира по хоккею с шайбой (1961, 1963) .
 Моконе, Стив (82) — первый южноафриканский темнокожий футболист, выступавший в европейской профессиональной лиге .
 Назаров, Михаил Николаевич (94) — советский партийный деятель, первый секретарь Чайковского горкома КПСС (1963—1987), Герой Социалистического Труда (1971) .
 Перо, Эй-Джей (55) — американский музыкант, ударник групп Twisted Sister и Adrenaline Mob .
 Сапин, Михаил Романович (89) — советский и российский анатом, академик РАН (2013, академик РАМН с 1988), лауреат премии Правительства Российской Федерации (1998), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994) .
 Стариков, Геннадий Николаевич (65) — советский и белорусский гитарист («Верасы») .
 Уоррен, Джералд Ли (84) — американский журналист, пресс-секретарь Белого дома (1984—1985) .
 Уэлкотт, Грегори (87) — американский актёр 
 Фрейзер, Малколм (84) — австралийский государственный деятель, премьер-министр Австралии (1975—1983) .
 Янукович, Виктор Викторович (33) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады Украины V—VII созывов (2006—2014), сын 4-го Президента Украины Виктора Януковича .

19 марта 

 Альбер, Мишель (85) — французский экономист .
 Бесерра Лумбрерас, Леандра (127) — мексиканская неверифицированная долгожительница, лидер сольдадер Мексиканской революции .
 Браун, Майкл (65) — американский автор песен и музыкант (The Left Banke) .
 Ван дер Каде-Каудейс, Герда (91) — нидерландская легкоатлетка, чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в эстафете 4×100 м, двукратная чемпионка Европы (1946) .
  (88) — американский политик, член Демократической партии, член сельскохозяйственной комиссии Западной Виргинии (1965—1989, 1993—2013) .
 Катин, Питер (84) — британский пианист .
 Кузьмина, Ирина Фёдоровна (87) — советская и российская оперная певица (сопрано) и педагог, солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета (1968—1981), заслуженная артистка РСФСР (1977), заслуженная артистка Туркменской ССР (1965), народная артистка Бурятской АССР .
  (83) — венесуэльская актриса .
 Прыл, Станислав (72) — чехословацкий хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964) .
 Тэмблин, Джой (89) — британский военный деятель, воздушный коммодор, командир Женских королевских военно-воздушных сил Великобритании (1976—1980) .
 Ууситало, Эйно (90) — финский государственный деятель, министр внутренних дел (1971, 1976—1982), исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии (1981—1982) .
 Шехтер, Дэнни (72) — американский режиссёр, сценарист и продюсер, двукратный лауреат премии «Эмми» .

18 марта 

 Бурылёв, Владимир Сергеевич (69) — советский и российский оперный певец (баритон) и педагог, солист Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, профессор Краснодарского государственного университета культуры и искусств, народный артист Российской Федерации (1995) .
 Гитлин, Исаак Германович (95) — советский и российский музыкант, дирижёр, композитор и театральный работник, проработавший в Челябинском театре драмы 78 лет .
 Ипатова, Раиса Александровна (68) — советская и российская поэтесса, журналистка, общественный деятель .
 Ковачев, Жоро (?) — болгарский музыковед и деятель шоу-бизнеса .
 Лановский, Лев Аронович (88) — советский и российский авиаконструктор ОАО «Туполев», главный конструктор самолёта Ту-204, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации (2003) .
 Люде, Эдмунд-Михаил Николаевич (86) — советский и российский кардиохирург, руководитель отдела научно-медицинской информации (1981—1985), лаборатории научного прогнозирования (1985—1996) Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук (1973), профессор; самоубийство .
 Огот, Грейс (84) — кенийская писательница .
 Окунь, Валерия Вилевна (57) — российский бард, организатор концертов, руководитель бард-клуба «Парус», лауреат фестивалей .
 Петрова, Галина Петровна (101) — советская артистка балета и балетмейстер, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1955), старейшая балерина Большого театра .
 Роуландс, Дон (88) — новозеландский гребец, чемпион Игр Содружества (1954) .
 Сакиркин, Олег Евгеньевич (49) — советский и казахский легкоатлет (тройной прыжок), обладатель рекорда Азии в тройном прыжке в помещении (17,09 м) .
  (90) — британский актёр .
 Хейнен, Харри (74) — нидерландский футболист, обладатель кубка Нидерландов по футболу (1959) .
 Хопко, Фома Иванович (75) — протопресвитер и богослов Православной церкви в Америке, декан Свято-Владимирской православной духовной семинарии (1992—2002) .
 Цзян Чжунлин (92) — тайваньский генерал и политик, министр национальной обороны (1994—1999) .

17 марта 

 Адамс, Эшли (59) — австралийский паралимпийский спортивный стрелок, двукратный призёр летних Паралимпийских игр в Афинах (2004) .
 Дарбинян, Владимир Саркисович (83) — советский и армянский государственный деятель, министр внутренних дел Армянской ССР (1969—1975) .
 Джанашия, Наули (68) — грузинский политический деятель, депутат парламента Грузии (с 2012) .
 Дзаппа, Гвидо (99) — итальянский математик, представитель итальянской школы алгебраической геометрии .
 Мартюшова, Лилия Григорьевна (79) — советский и российский учитель, преподаватель биологии школы № 3 Железногорска-Илимского (1971—2001), народный учитель СССР (1988) .
 Пивовар, Славомир (61 или 62) — польский рок-гитарист .
 Руцкий, Александр Владимирович (83) — советский и белорусский травматолог-ортопед, академик Национальной академии наук Беларуси (2002), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1992), заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1982) .
 Сазонов, Валерий Петрович (70) — советский и российский музейный работник и педагог, директор Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого (с 1972 года), профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992) .
 Фаулер, Реймонд (84) — американский психолог, президент Американской психологической ассоциации (1988) .
 Хаммертон, Эммануэль Маянджа (23) — угандийский певец в стиле регги .

16 марта 

 Егорова, Элеонора Валентиновна (76) — советский и российский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, директор Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца (1986—1989), член президиума Общества офтальмологов России, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003), автор более 200 изобретений .
 Елисей (Джохадзе) (66) — грузинский религиозный деятель, епископ Грузинской православной церкви, митрополит Никорцминдский .
 Иванов, Юрий Владимирович (67) — советский и российский дипломат, первый генеральный консул Российской Федерации в городе Ош (Киргизия) .
 Крамп, Брюс (57) — американский музыкант, ударник группы Molly Hatchet .
 Кузнецов, Лев Фёдорович (84) — советский фехтовальщик и тренер, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), многократный призёр чемпионатов мира, старший тренер сборной саблистов СССР на пяти Олимпийских играх (1964, 1968, 1972, 1980, 1988) .
 Овчинников, Анатолий Георгиевич (88) — советский и российский металлург и альпинист, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1993), заслуженный мастер спорта СССР (1963), заслуженный тренер СССР (1982), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2006) .
 Робертсон, Дон (92) — американский автор песен .
 Смит, Брейдон (23) — австралийский боксёр-профессионал, бывший чемпион Азии по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг); умер после титульного боя .
 Сточик, Андрей Михайлович (75) — советский и российский историк медицины и педагог, генеральный директор издательства «Медицина» (1992—2013), академик РАН (2013, академик РАМН с 1999), заслуженный работник культуры РСФСР .
 Тургунов, Камолжон (92) — участник Великой Отечественной войны, последний из участников обороны Дома Павлова в Сталинграде .
 Фрэйзер, Энди (62) — английский блюз-роковый и рок-музыкант, автор песен, бас-гитарист группы Free .
 Хартман, Артур (89) — американский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР (1981—1987) .
 Хейли, Джек (51) — американский баскетболист, чемпион НБА (1996) .
 Элиас, Бадди (89) — немецкий и швейцарский актёр, двоюродный брат Анны Франк  .

15 марта 

 Бетанкорт, Антонио (78) — испанский футболист («Реал Мадрид», национальная сборная), обладатель Кубка европейских чемпионов сезона 1965/66 годов, участник чемпионата мира (1966) .
 Даниелс, Джон (78) — американский политик, мэр Нью-Хейвена (Коннектикут) (1990—1993) .
 Десай, Нараян (90) — индийский философ, писатель и общественный деятель, президент Интернационала противников войны (1989—1991), лауреат национальных премий .
 Диес де ла Фуэнте, Мариса (83 или 84) — испанская художница .
 Поркаро, Майк (59) — американский музыкант, гитарист группы Toto .
 Сюй Цайхоу (71) — китайский партийный и государственный деятель, заместитель председателя Военного совета ЦК КПК (2004—2012), заместитель председателя Центрального военного совета КНР (2005—2012) .
 Чабане, Коллинз (54) — южноафриканский политик, министр государственной службы и управления (с 2014); ДТП .
 Штефэнеску, Эусебиу (70) — румынский актёр .
 Эрколи, Лучано (85) — итальянский режиссёр, сценарист и продюсер .

14 марта 

 Багдасарян, Иосиф Ованесович (68) — советский и российский врач и организатор здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации (1996) .
 Билык, Виктор Данилович (78) — советский и российский военный деятель, заместитель начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1984—1993) — начальник Центрального командного пункта (1984—1988), генерал-лейтенант в отставке .
  (72) — аргентинская актриса театра и кино, режиссёр .
  (86) — бразильская правозащитница и феминистка .
 Кошлевский, Валерий Демьянович (62) — советский и российский деятель прокуратуры, прокурор Пензенской области (2000—2013), почётный работник прокуратуры Российской Федерации (2004) .
 Кристофори, Нино (84) — итальянский государственный деятель, министр труда и социальной защиты (1992—1993) .
 Ложченко, Николай Родионович (84) — советский и российский организатор промышленного производства, генеральный директор Челябинского тракторного завода (1979—1992), депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва .
 Лир, Лия ван (90) — израильский общественный деятель, основательница и директор Иерусалимского международного кинофестиваля, лауреат Государственной премии Израиля (2004) .
 Мартинес, Лизл (47) — филиппинская актриса; рак груди .
 Мельхиор, Иб (97) — датский и американский писатель, сценарист и режиссёр .
 Распутин, Валентин Григорьевич (77) — советский и российский писатель, представитель «деревенской прозы», Герой Социалистического Труда (1987) .

13 марта 

 Аллен, Дэвид Кристофер (77) — австралийский гитарист, вокалист и композитор .
 Викол, Мария (79) — румынская фехтовальщица, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) и в Мехико (1968), чемпионка мира (1969) .
 Келан-Яворовская, Зофья (89) — польский геолог и палеонтолог, действительный член Польской академии наук (1967) .
 Коннелл, Джордж (84) — канадский биохимик и деятель образования, президент Университета Западной Онтарио (1977—1984), президент Торонтского университета (1984—1990) .
 Лобанов, Борис Семёнович (77) — советский и российский организатор оборонной промышленности, генеральный директор ФГУП «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга» (с 2005 года), лауреат Премии Правительства Российской Федерации (1999), заслуженный машиностроитель Российской Федерации (2012) .
 Лупачёв, Вячеслав Иванович (64) — советский и российский музыкант и театральный администратор, заслуженный артист Российской Федерации (1995) .
  (74) — американский политик, мэр Верджиния-Бич (1988—2009) .
 Павези, Мануэла (65) — итальянский фотограф и стилист .
 Саралинов, Мурат Назарбекович (53) — киргизский государственный и спортивный деятель, президент Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики (с 2006 года) .
 Тищенко, Марат Николаевич (84) — советский и российский конструктор вертолётов, ответственный руководитель и главный (затем генеральный) конструктор ОКБ имени М. Л. Миля (1970—1991), академик РАН (1992), Герой Социалистического Труда (1982) .

12 марта 

 Ад-Дари, Харрис (74) — иракский мусульманский лидер, глава Лиги духовных лидеров мусульман-суннитов Ирака .
 Бююкбурч, Эрол (78) — турецкий певец, композитор и актёр .
 Виссарион (Великий-Остапенко) (90) — духовный поэт, монах, игумен РПЦ, один из старейших и почитаемых насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры .
 Грейвс, Майкл (80) — американский архитектор и дизайнер .
 Гусман, Магда (83) — мексиканская актриса («Никто, кроме тебя», «Дикая Роза», «Узурпаторша») .
 Ибо, Поль (95) — участник Движения сопротивления во Франции, последний лётчик авиагруппы «Лотарингия» .
 Карл цу Вид (53) — 8-й титулярный князь Вид (с 2000 года) .
 Пеклушенко, Александр Николаевич (60) — украинский государственный деятель, народный депутат Украины 4—6 созывов (2002—2012), председатель Запорожской областной государственной администрации (2011—2014) (о смерти стало известно в этот день) .
 Пратчетт, Терри (66) — английский писатель-фантаст, автор цикла «Плоский мир» .
 Якжина, Тамара Германовна (69) — советский и российский режиссёр документального кино и телевидения, художественный руководитель студии «Музыка и Фильм» (с 1993 года); убийство .

11 марта 

 Баскин, Эйно (85) — эстонский и советский театральный актёр и режиссёр .
 Буркерт, Вальтер (84) — немецкий историк и филолог .
 Гринспун, Джимми (67) — американский клавишник и композитор (Three Dog Night); рак .
 Гусев, Леонид Иванович (92) — советский учёный в области радиотехнических систем управления космическими аппаратами и телеметрии; Герой Социалистического Труда (1961) .
 Коджоян, Левон Арутюнович (90) — советский и армянский художник, заслуженный деятель искусств Армении .
 Корнаков, Владимир Васильевич (85) — советский и российский писатель, народный писатель Бурятии, участник Великой Отечественной войны (о смерти стало известно в этот день) .
 Ребибо, Дженис (65) — израильская поэтесса .
 Росси, Карло Убальдо (56) — итальянский композитор и музыкальный продюсер; ДТП .
 Садоев, Руслан Завикович (32) — российский артист цирка, заслуженный артист Российской Федерации .
 Сивенко, Павел Павлович (95) — советский моряк, капитан первого ранга, участник Великой Отечественной войны, капитан гвардейского «морского охотника» СК-065 (первый гвардейский корабль четвёртого класса), кавалер ордена Президента США «За выдающиеся заслуги» .
 Тэгер, Ральф (78) — американский актёр  .
  (53) — ирландский радиоведущий и диджей .
 Хольмдаль, Мартин (91) — шведский деятель образования, ректор Уппсальского университета (1978—1989) .

10 марта 
 Вострелов, Юрий Алексеевич (67) — советский и российский музыкант-баянист, профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный артист РСФСР (1984) .
  (63) — американский кинорежиссёр и сценарист («Всё ещё Элис») .
 Голубков, Владимир Александрович (53) — советский и российский гандболист и тренер, мастер спорта СССР международного класса (1983), заслуженный тренер России (2001) .
 Дубровская, Наталья Константиновна (69) — советская и украинская театральная актриса, заслуженная артистка Украинской ССР (1981) .
 Котлярская, Агнешка (43) — польская актриса .
 Кошелева, Любовь Владимировна (53) — российская актриса театра («Коляда-театр») и кино («Спасите наши души»), педагог .
 Мидлбрукс, Уинделл (36) — американский актёр .
 Мухаммад Юсуф, Мухаммад Садык (62) — мусульманский религиозный деятель и педагог, муфтий, соучредитель и член Совета секретарей Всемирного союза мусульманских улемов, народный депутат СССР .
 Подойницын, Леонид Зосимович (63) — советский и российский врач-травматолог, заслуженный врач Российской Федерации (2012) .
 Полуэктов, Павел Петрович (65) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1994), профессор (2002), лауреат премии Совета Министров СССР .
 Ситтон, Клод (89) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1983) и Премии Джорджа Полка (1994) .
 Фредерикс, Фред (86) — американский художник, автор комиксов, один из создателей Мэдрейак Волшебника .
 Харрис, Вик (69) — английский профессиональный игрок в снукер .

9 марта 

 Арто, Флоранс (57) — французская яхтсменка; авиакатастрофа .
 Вагидов, Абдулла Магомедович (74) — советский и российский дагестанский писатель, филолог и литературный критик, профессор Дагестанского государственного университета .
 Вайда, Борис (82) — югославский и хорватский оперный певец (бас-баритон) .
 Вастин, Алексис (28) — французский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2008); авиакатастрофа .
 Карапетян, Алексан Амбарцумович (64) — армянский государственный и политический деятель, депутат Национального собрания Армении 2 и 3 созывов (1999—2007) .
 Коберидзе, Отар Леонтьевич (90) — советский и грузинский актёр, кинорежиссёр и сценарист, народный артист Грузинской ССР (1967), участник Великой Отечественной войны .
 Манаков, Валентин Семёнович (78) — капитан-помощник механика теплохода «ОТ-2032» Западно-Сибирского речного пароходства, Герой Социалистического Труда (1981) .
 Мельник, Станислав Анатольевич (53) — украинский политический деятель и предприниматель, народный депутат Украины 5—7 созывов (2006—2014); самоубийство .
 Молино, Джеймс (94) — североирландский политик, лидер Ольстерской юнионистской партии (1979—1995) .
 Мюффа, Камиль (25) — французская пловчиха; чемпионка, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012); авиакатастрофа .
 Нельсон, Хуанита (91) — американская правозащитница .
 Отто, Фрай (89) — немецкий архитектор .
 Подколзин, Сергей Михайлович (74) — советский и российский актёр («Обвиняются в убийстве», «Путейцы»), артист московского театра на Таганке (с 1969 года) .
 Сабиров, Мухаммат Галлямович (82) — советский и российский государственный деятель, Председатель Совета Министров Татарской АССР (1989—1991), премьер-министр Республики Татарстан (1991—1995) .
 Саймон, Сэм (59) — американский телевизионный продюсер и сценарист («Симпсоны») .
 Тараканов, Иван Васильевич (86) — советский и российский учёный в области удмуртской филологии и литературы, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Туйков, Владислав Иванович (68) — советский и российский юрист, прокурор Свердловской области (1985—2001), народный депутат России (1990—1993), заслуженный юрист РСФСР (1991) .
 Фатуллаев-Фигаров, Шамиль Сейфулла оглы (86) — советский и азербайджанский архитектор и историк архитектуры, академик Национальной академии наук Азербайджана, заслуженный архитектор Азербайджана .
 Фрохнмайер, Дэвид (74) — американский политик и деятель образования, президент Орегонского университета (1994—2009) 
 Хайдук, Эдвард (82) — польский философ и социолог, профессор .
 Шитиков, Валерий Алексеевич (75) — советский и российский тренер по биатлону, тренер сборной России (1989—1990, 1991—1993), заслуженный тренер России .

8 марта 

 Ахмед, Лемработ Сиди Махмуд (57) — мавританский государственный деятель, министр иностранных дел Мавритании (1996—1997) .
 Гере, Тибор (77) — венгерский животновод, иностранный член РАСХН (1997—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Дядькин, Иосиф Гецелевич (86) — советский и российский геофизик, правозащитник, участник Московской Хельсинкской группы, политзаключённый (1980—1983) .
 Крючкова, Мария Евгеньевна (26) — российская гимнастка, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах (2004) .
 Ларссон, Ларс (52) — шведский футболист («Мальмё»), чемпион Швеции (1986), лучший бомбардир чемпионата (1987) .
 Мехта, Винод (73) — индийский журналист и писатель, главный редактор журнала Outlook (1995—2012) .
 Москаленко, Антонина Ивановна (95) — советская и украинская театральная актриса, солистка Харьковского русского драматического театра им. Пушкина (с 1939 года), заслуженная артистка Украины .
 Никифоров, Василий Семёнович (60) — советский и украинский военный деятель, первый заместитель командующего военно-воздушными силами Украины (с 2007 года), генерал-лейтенант; рак .
 Солофф, Лью (71) — американский музыкант (Blood, Sweat & Tears, квартет Лью Солоффа), лауреат премии «Грэмми» .
 Софович, Херардо (77) — аргентинский бизнесмен, киноактёр, кинорежиссёр, писатель и киносценарист, брат кинорежиссёра Уго Софовича; сердечный приступ .
 Хайнке, Эрнст (83) — американский гребец-байдарочник .
 Худзик, Павел Александрович (29) — украинский футболист; последствия ДТП .
 Якимов, Игорь Викторович (49) — белорусский и российский кинооператор («Подарок судьбы») .

7 марта 

 Алексеев, Александр Петрович (59) — российский дипломат, бывший посол по особым поручениям — советник Министра иностранных дел Российской Федерации .
 Бандич, Павел Сергеевич (35) — белорусский режиссёр, лауреат фестиваля «Золотой бубен» .
 Бундио, Грегорио (86) — аргентинский футболист и тренер, главный тренер сборной Сальвадора по футболу (1961—1962, 1968—1970) .
 Григорис (Буниатян) (69) — архиепископ, глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви (с 2001 года) .
 Гайкович, Владимир Юрьевич (47) — российский предприниматель, сооснователь и гендиректор компании «Информзащита» (2000—2011), гендиректор компании «Андэк» (2012—2015); автокатастрофа .
 Гаянов, Зуфар Гаянович (73) — советский и российский художник, народный художник Республики Башкортостан (2003), член Союза художников России, председатель правления Союза художников Башкортостана (2001—2004) .
 Дей, Дерек (87) — британский спортсмен по хоккею на траве и дипломат, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Кейсер, Ф. Рей (87) — американский политик, губернатор Вермонта (1961—1963) .
 Ляшко, Юрий Гаврилович (71) — российский государственный деятель, глава администрации Амурской области (1996—1997) .
 Малинво, Эдмон (91) — французский экономист, президент Французской ассоциации экономических наук (1986—1987) .
 Малышев, Юрий Михайлович (83) — советский и российский экономист и педагог, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1981) .
 Мануил (Павлов) (64) — епископ Русской православной церкви, митрополит Петрозаводский и Карельский (с 1990 года) .
 Радич, Томислав (74) — хорватский режиссёр и сценарист .
 Сагальчик, Арсений Овсеевич (76) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (с 2007 года), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2009)  .
 Тацуми, Ёсихиро (79) — мангака, известный как автор манги для взрослых и создатель термина «гэкига», оказавший влияние на целое поколение японских авторов .
 Шипулин, Андрей Андреевич (94) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .

6 марта 

 Вигилянский, Евгений (59) — российский художник-авангардист .
 Кинан, Эдвард Льюис (79—80) — американский историк, славист, исследователь средневековой Руси .
 Лернер, Дэнни (62) — израильский режиссёр, сценарист и продюсер  .
 Мангинас, Василис (65) — греческий политик, министр труда (2007) .
 Менский, Михаил Борисович (75) — главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, профессор , .
 Пиджаков, Александр Юрьевич (60) — заведующий кафедрой № 32 «Международного права» СПбГУ, доктор юридических наук, профессор .
 Поликарпов, Николай Александрович (75) — бывший директор совхоза «Елизаветинский» Мокшанского района Пензенской области, народный депутат СССР .
 Рам Сундер Дас (94) — индийский политик, главный министр штата Бихар (1979—1980) .
 Саакян, Романос Мартиросович (75) — советский и армянский писатель, искусствовед .
 Фалькович, Марк Самуилович (94) — советский и российский юрист, специалист в области арбитражной системы, профессор Российской академии правосудия, заслуженный юрист РСФСР .
 Хиларидес, Марианна (81) — нидерландская балерина .
 Щагин, Виталий Васильевич (87) — советский и российский инженер, ректор Калининградского государственного технического университета (1980—1988) .

5 марта 

 Афанасьев, Виктор Васильевич (монах Лазарь; 82) — советский и российский поэт, прозаик, литературовед и церковный писатель, член Союза писателей СССР .
 Ачылова, Рахат Ачыловна (73) — киргизская учёная, педагог, общественный деятель .
 Аюпова, Маргарита Петровна (79 или 80) — советский и российский театральный художник и поэтесса, вдова актёра Рима Аюпова .
 Батисте, Надала (89) — испанская актриса 
 Гантмахер, Всеволод Феликсович (79) — советский и российский физик-экспериментатор, академик РАН (2011), главный редактор журнала «Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики» (с 1990 года) .
 Голенпольский, Танкред Григорьевич (83) — советский и российский филолог-американист, еврейский общественный деятель и журналист, учредитель и главный редактор «Международной еврейской газеты» .
 Иган, Эдуард Майкл (82) — американский кардинал, архиепископ Нью-Йорка (2000—2009) .
 Казаков, Владимир Лукич (75) — советский и российский поэт .
 Каллон, Мейгор (89) — сьерра-леонский государственный деятель, министр иностранных дел Сьерра-Леоне (1965—1967) .
 Краушар, Карина (43) — немецкая актриса .
 Кувватов, Умарали Иззатович (46) — таджикский предприниматель и политический деятель; убит .
 Макканн, Джим (70) — ирландский певец и музыкант (The Dubliners) .
 Мейслс, Альберт (88) — американский режиссёр документального кино («Серые сады»), двукратный лауреат премии «Эмми» (1987, 1991) .
 Михайлов, Василий Михайлович (91) — советский удмуртский государственный и общественный деятель, поэт, журналист и публицист, заслуженный работник культуры РСФСР (1968); участник Великой Отечественной войны .
 Трефалт, Франек (84) — югославский актёр .
 Фурч, Эвелин (100) — американская легкоатлетка, чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1932) .
 Шафер, Дирк (52) — американский режиссёр и сценарист («Круг») .
 Эйтвид, Лев Васильевич (93) — советский и российский инженер, ректор Калининградского государственного технического университета (1964—1980), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999), участник Великой Отечественной войны .
 Якобсон, Владимир Аронович (84) — советский и российский историк, филолог, поэт и переводчик, специалист по клинописному праву, сотрудник Института восточных рукописей РАН .
 Ячменёва, Ирина Петровна (76) — советский и российский педагог, директор московской школы № 714 (1983—2013), руководитель ГБОУ «Школа № 1400» (2013—2015), заслуженный учитель школы РСФСР (1991) .

4 марта 

 Басс, Эмори (89) — американский актёр  .
 Беннетт, Харви (84) — американский сценарист и продюсер («Звёздный путь 3: В поисках Спока») .
 Вонсикевич, Войцех (68) — польский футболист и тренер .
 Герасимов, Алексей Ильич (83) — бывший звеньевой совхоза «Заборьевский» Рязанского района Рязанской области, Герой Социалистического Труда (1966) .
  (83) — польский физик, ректор Университета Николая Коперника (1984—1987) .
 Матвеев, Владимир Юрьевич (67) — советский и российский искусствовед, заместитель директора Государственного Эрмитажа по выставкам и развитию (с 1995 года) .
 Мотой, Джордже (79) — румынский актёр .
 Норик, Джеймс (95) — американский политик, мэр Оклахома-Сити (1959—1963, 1967—1971) .
 Ортега, Лилия (82) — мексиканская актриса; дыхательная недостаточность .
 Скрёбов, Николай Михайлович (82) — советский и российский писатель и журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996) .
 Хориути, Ивао (73) — японский борец вольного стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Якобссон, Карл-Альфред (89) — шведский футболист, чемпион Швеции (1953—1954), трёхкратный лучший бомбардир чемпионата Швеции .

3 марта 

 Борден, Линн (77) — американская актриса .
 Караковский, Владимир Абрамович (83) — советский и российский педагог, народный учитель СССР (1991) .
 Нестеренко, Наталья Олеговна (46) — советская и российская спортсменка по пулевой стрельбе, бронзовый призёр чемпионатов России (2001, 2002), мастер спорта международного класса .
 Савин, Виктор Андреевич (82) — советский военачальник, командир 9-го отдельного корпуса противоракетной обороны (1980—1990), генерал-лейтенант в отставке .
  (61) — украинский энергетик, заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» (с 2014 года) .
 Торлопов, Станислав Анфимович (78) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (2006) .
 Турицын, Сергей Фёдорович (56) — советский и российский актёр и поэт, артист Кировского драматического театра (с 2005 года) .
 Шевкуненко, Николай Никифорович (84) — советский и российский актёр театра и кино, солист Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского, заслуженный артист РСФСР (1976) .

2 марта 

 Антарадонов, Юрий Васильевич (65) — российский государственный деятель, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай, представитель от Государственного собрания (Эл Курултая) Республики Алтай в Совете Федерации РФ (2002) .
 Гонсалес Ледесма, Франсиско (87) — испанский писатель .
 Грациани, Беттина (89) — французская супермодель 1940-х и 1950-х, лицо компании Givenchy и основная модель для Юбера де Живанши («блузка Беттина») .
 Дюрен, Фред (86) — восточногерманский актёр («Гойя, или Тяжкий путь познания») .
 Макай, Дейв (80) — шотландский футболист и тренер .
 Макмахон, Дженна (81) — британский сценарист, лауреат премии «Эмми» (1974) .
 Манелис, Георгий Борисович (84) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН (2000) .
 Марш, Джем (84) — британский инженер и предприниматель, сооснователь Marcos Engineering .
 Мирзаев, Рахматилла Хидоевич (60) — узбекский диктор, ведущий Национального телевидения Узбекистана, заслуженный деятель культуры Узбекистана; убит .
 Пит, Мэл (67) — британский писатель .
 Родман, Лейба (65) — израильский математик, специалист в области теории операторов .
 Чэппелл, Джон (75) — американский актёр .

1 марта 

 Фон Барген, Дэниэл (64) — американский актёр .
 Берзиньш, Богдан (43) — советский, российский и латышский актёр («Цареубийца») .
 Богославский, Марк Иванович (90) — русский поэт, искусствовед, писатель, педагог .
 Боуайер, Уильям (88) — британский художник .
 Введенская, Наталья Викторовна (101) — советский и российский геоморфолог, геолог и геофизик, одна из первооткрывателей алмазных россыпей на Среднем Урале .
 Вельп, Кристиан (51) — немецкий баскетболист, чемпион Европы (1993), признанный лучшим игроком турнира .
 Виссер, Карел (86) — нидерландский скульптор 
 Вуттке, Вольфрам (53) — немецкий футболист; сердечный приступ .
 Кипньюс, Оррин (91) — американский писатель и музыкальный (джазовый) продюсер, неоднократный лауреат премии «Грэмми» .
 Коррадини, Диди (70) — американский политик, мэр Солт-Лейк-Сити (1992—2000), президент Конференции мэров США (1998) .
 Крайзель, Георг (91) — британский и американский математик и биограф .
 Леонавичюте, Валентина (68) — советская и литовская актриса театра и кино, педагог .
 Логунов, Анатолий Алексеевич (88) — советский и российский физик-теоретик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1972), ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1977—1992), Герой Социалистического Труда (1980) .
 Мазур, Виктория Николаевна (68) — советская и белорусская артистка оперетты, народная артистка Беларуси (1997) .
  (29) — шотландский футболист .
 Медина, Камило (85) — колумбийский актёр и художник .
 Минашвили, Гурам Варламович (78) — советский баскетболист, серебряный призёр Олимпийских игр в Риме (1960), заслуженный мастер спорта СССР (1965) .
  (92) — кубинский и американский бейсболист .
 Фишман, Джошуа (88) — американский социолог и лингвист, специализировавшийся в социолингвистике и языковом планировании .

Примечания